

Patronyme 

 Famille de Kergorlay, famille chevaleresque du duché de Bretagne ;
 Florian de Kergorlay (1769-1856), député français ;
 Louis-Gabriel-César de Kergorlay (1804-1880), homme politique français.

Toponymie 
 Kergolay est un hameau de commune de Locmaria à Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan.

Voir aussi 
Variante Kergourlay :
 Guillaume Kergourlay (1926-2014), écrivain breton ;
 Marie-Louise Kergourlay (née en 1921), résistante française.

Homonymie

Homonymie de patronyme